Мотли - фамилия и топоним.

Фамилия 
  — африкано-американский художник.
 Мотли, Джон Лотроп (1814—1877) — американский историк и писатель.
 Мотли, Мэрион (1920—1999) — игрок в американский футбол.

Топоним 
 Мотли — город в штате Миннесота, США.
 Мотли — тауншип в штате Миннесота, США.
 Мотли — округ в штате Техас, США.

См. также 
 Баккорея Мотли
 Мотль